Total recall puede referirse a:
 Total Recall, película de ciencia ficción de 1990 basada en el cuento Podemos recordarlo por usted al por mayor de Philip K. Dick, y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone.
 Total Recall 2070, serie de televisión basada en la película anterior.
 Total Recall, nueva versión cinematográfica de 2012 basada en el mismo cuento.
 Total Recall, episodio perteneciente a la undécima temporada de la serie de televisión cómica animada Padre de familia.